Португальская война за независимость, Война за независимость Португалии (1637—1668) — серия народных волнений, конфликтов и военных действий, направленных на достижение Португалией независимости от испанской короны. 1 декабря 1640 года 60-летняя Иберийская уния (1580—1640) двух государств под начальством Испании была расторгнута португальской стороной. 1 декабря — День независимости Португалии.

При этом официально Испания признала суверенитет страны только 13 февраля 1668 года. В этот же период Португалия начала борьбу за возвращение контроля над своими колониями, часть которых во время унии захватили Нидерланды.

Предыстория 
В 1580 году испанский король Филипп II завладел португальской короной. Таким образом, Португалия утратила свою независимость в результате династической унии с Испанией, которая на практике оказалась невыгодна обеим странам. Слабеющая Испания не могла справиться с управлением огромными, разбросанными по всему миру португальскими колониями, частью которых овладели голландцы, хотя и наслаждалась престижем от многократно возросших владений. Португалия же более не являлась субъектом международного права, а потому не могла самостоятельно защищать свои бывшие владения, бессильно взирая на их утрату. Вследствие унии с Испанией португальцы автоматически стали врагами всех врагов Испании и оказались втянуты в бесконечные войны, которые Испания вела со своими северными соперниками — Англией и Нидерландами, хотя до унии у Португалии ещё с заключения Виндзорского договора были хорошие отношения с Англией (после восстановления независимости Португалии в 1640 году возобновился и англо-португальский союз).

В результате войн и налогов португальцы продолжали беднеть. Испанская инквизиция также начала преследование маранов (насильственно крещённых евреев) в самой Португалии. Началась их массовая эмиграция (более 300 тыс. человек). Определённую роль в провале унии сыграла разница менталитета двух народов, их разные взгляды на жизнь и разная культура, несмотря на общее происхождение и близость языков.

Народные восстания 
Из-за непомерных налогов в 1637—1638 годах в стране начались первые народные волнения. 21 августа 1637 года вспыхнуло восстание в Эворе. Бунтовщики изгнали из города испанского наместника-коррехидора, уничтожили налоговые списки, разгромили тюрьму и правительственные учреждения, на улицах прозвучали первые отчётливые призывы к борьбе за независимость страны.

Несмотря на народный гнев, португальская знать поначалу опасалась открыто поддержать восставших, чтобы не потерять своих привилегий в случае неудачи. К примеру, дворяне той же Эворы организовали свою хунту во главе с местным архиепископом с целью утихомирить восставших и попытаться выставить себя в роли стражей незыблемой власти Мадрида.

Подобную же позицию первоначально занимал и герцог Жуан Браганский, который считался неофициальным кандидатом на португальский престол. Несмотря на дворянские усилия, в течение почти полугода в Эворе шло брожение и власть толпы стала реальностью. Не заставили себя долго ждать и волнения в других городах и регионах: Алентежу, Алгарви, Лиссабоне и др. Подавить восстание испанским властям удалось лишь к марту 1638. Официальным королём Испании и Португалии в это время был Филипп IV Габсбург (1621—1640).

Дворцовый переворот 
Хотя народные выступления были подавлены, среди португальской аристократии возник заговор с целью свержения власти Испании; получив согласие Жуана, дворяне приступили к действиям. В то время Португалия находилась под управлением Маргариты Савойской, герцогини Мантуанской. 1 декабря 1640 г. заговорщики ворвались в королевский дворец, арестовали принцессу и рассеялись по городу с громкими криками: «Да здравствует свобода! Да здравствует король Жуан IV»! Восстание быстро охватило город. Вся Португалия дружно восстала против испанцев. 15 декабря Жуан IV был коронован королем и положил, таким образом, начало новой династии Браганса. Португальские кортесы — сословное собрание — принесли новому королю присягу уже в январе 1641.

Война 
Борьба с Испанией долго ограничивалась пограничными столкновениями, но после заключения Пиренейского мира , стоявший во главе управления Португалии, образовал сильное португальское войско, присоединив к нему , и французских и немецких волонтёров.

Испытывая недостаток в опытных офицерах, португальское правительство предложило французскому генералу Шомбергу должность военного губернатора провинции Алентежу. 13 ноября 1660 года Шомберг высадился в Лиссабоне с 400—500 человек опытных офицеров и старых солдат. Несмотря на жалкое состояние португальского войска, происки и интриги вельмож, Шомберг довел до конца своё тяжелое дело.

В первую очередь он должен был навести порядок в подчиненных войсках, в чём он преуспел, а медленная реакция Испании дала ему на это время. Командующий испанской армией Дон Хуан Австрийский начал военные действия только в июне, выступив с 10 000 пехоты и 5000 кавалерии из Бадахоса в Алентежу. Португальцы смогли выставить против него только 13 000 человек, но благодаря искусному командованию Шомберга, испанцы в 1660—1662 годах смогли взять только небольшие крепости Арахусс близ Эльваса и Ферумей на Гвадиане. Последнее Шомберг не мог спасти из-за разногласий с португальскими генералами, из-за козней которых он даже хотел подать в отставку и только по совету Людовика XIV он остался на службе, приняв также под командование несколько тысяч вспомогательных французских и английских войск.

В 1663 году, казалось, что счастье было на стороне испанских войск. Дон Хуан взял значительную крепость Эвора, прежде чем португальцы смогли выступить на помощь со своей укрепленной позиции у Эштремоша. Но когда испанцы двинулись из Эворы в Аранчес за подкреплениями, Шомберг , захватив в плен 5000 человек. После этого португальский король Афонсу VI, отозвав из армии , назначил  генералиссимусом, а графа Шомберга пожаловал португальским грандом, под именем графа Мертола.

Кампания 1664 года замечательна только захватом португальцами Валенсии-де-Алькантары.

Самым блестящим делом всей войны была победа Шомберга при Вилла Висозе 17 июня 1665 года. Новый командующий испанскими войсками, Луис де Бенавидес Каррильо, взял после продолжительной осады город Вила-Висоза, но здесь Шомберг напал на испанцев с 12 000 — 13 000 пехоты и 5000 кавалерии и . Испанцы перешли обратно Гвадиану и позже ограничивали свои действия бесполезными маршами и незначительными стычками.

В январе 1666 года Шомберг предпринял экспедицию в Андалусию, захватив укрепленные города Алгуэрра-де-ла-Пуэбло, Паямого и Сент Лукар, а в начале июня уже был снова в Эштремоше. Возникшие в Мадриде и Лиссабоне интриги, следствием которых было низведение с престола Афонсу VI и восшествие Дона Педру, замедлили боевые действия со стороны обоих противоборствующих государств.

13 февраля 1668 года в Лиссабоне был подписан мирный договор, Испания признала независимое Португальское государство.

См. также 
 Каталонская война за независимость

Примечания

Ссылки 
 [www.calend.ru/holidays/0/0/1205/ День независимости Португалии]

Войны Испании
Войны Португалии
Войны XVII века
Испанско-португальские отношения